Kuta est soit un toponyme soit le nom d'un chanteur.

Toponyme 
Kuta est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine, République serbe de Bosnie
 Kuta, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kuta, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
 Kuta, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Indonésie
 Kuta, une ville de l'île de Bali ;
 Kuta, un village de la côte sud de l'île de Lombok ;
 Kampung Kuta, un village coutumier dans la région de Ciamis à Java occidental ;
au Togo
 Kuta, une ville.

Personne 
 Kuta, un chanteur.

Voir aussi